Э́глитис, женская форма Э́глите () — латышская фамилия. Происходит от  — «ель», в уменьшительной форме «eglīte» — «ёлочка».

Известные носители:
 Эглитис, Андрейс (1898—1932) — латвийский политик.
 Эглитис, Аншлавс (1906—1993) — латышский писатель, журналист и кинокритик.
 Эглитис, Аркадийс (1912—2006) — латвийский поэт.
 Эглитис, Висвалдис (1936—2014) — советский латвийский баскетболист.
 Эглитис, Викторс (1877—1945) — латвийский писатель и теоретик искусства.
 Эглитис, Иварс (род. 1959) — латвийский врач и политик.
 Эглитис, Максис (1892—1974) — латвийский агроном.
 Эглитис, Элгарс (р.1988) — латвийский баскетболист.
 Эглитис, Янис (политик) (род. 1961) — латвийский политик.
 Эглитис, Янис (физик) (1961—2013) — латвийский физик и экономист.

Известные носительницы:
 Эглите, Зана (род. 1988) — латвийская баскетболистка.
 Эглите, Элита (род. 1958) — латвийский политик.